

Porto Rico une municipalité du Paraná ;
 Porto Rico do Maranhão une municipalité de l'État du Maranhão.

Porto Rico (Puerto Rico en espagnol et en anglais) un État libre associé aux États-Unis d'Amérique, situé dans la mer des Caraïbes ;
 Porto Rico, île principale du territoire de Porto Rico ;
 Capitainerie générale de Porto Rico, territoire de l’empire colonial espagnol.

Océan Atlantique 
 La fosse de Porto Rico une fosse océanique de l'océan Atlantique ;
 Le banc de Porto Rico un groupe d'îles composé de Porto Rico et des îles Vierges.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de toponyme